Der Begriff Pedalton bezeichnet:

 einen Orgelpunkt
 den tiefsten Naturton bei Blechblasinstrumenten